Pegow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Michailowitsch Pegow (1905–1991), sowjetischer Politiker, Kandidat des Politbüros und ZK-Sekretär, Botschafter
 Pawel Georgijewitsch Pegow (* 1956), sowjetischer Eisschnellläufer